Takuji Yonemoto (Itami, 3 de dezembro de 1990) é um futebolista profissional japônes, meio campo, milita no F.C. Tokyo.

Seleção 
Ele fez sua estreia contra a seleção do Iemen.

Títulos 
F.C. Tokyo
J. League 2 : 2011
Copa da J. League: 2009

Individual
Copa da J.League MVP : 2009
Copa da J. League New Hero Award : 2009

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Football Club Tokyo